Feichter ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Feichter (* 1943), italienischer Politiker
 Harald Feichter (* 1981), österreichischer Fußballspieler
 Reinhold Feichter (* 1952), österreichischer Skilangläufer
 Walter Feichter (* 1974), italienischer Snowboarder